Cardè, een gemeente in Italië
 Carde (automerk), een voormalig Frans automerk